Уимблдонский турнир 2005 в мужском одиночном разряде проводился в 119-й раз. В основной сетке было 128 участников, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 19 прошли через квалификацию.

23-летний швейцарец Роджер Федерер выиграл турнир третий раз подряд после 2003 и 2004 годов. За весь турнир Федерер проиграл только один сет — на тай-брейке в матче третьего круга против Николаса Кифера. В финале Федерер, как и в 2004 году, обыграл 22-летнего американца Энди Роддика.

Посев 

  Роджер Федерер (титул)
  Энди Роддик (финал)
  Ллейтон Хьюитт (полуфинал)
  Рафаэль Надаль (второй раунд)
  Марат Сафин (третий раунд)
  Тим Хенмен (второй раунд)
  Гильермо Каньяс (отказ)
  Николай Давыденко (второй раунд)  Себастьен Грожан (четвертьфинал)  Марио Анчич (четвёртый раунд)  Йоахим Юханссон (третий раунд)  Томас Юханссон (полуфинал)  Томми Робредо (первый раунд)  Радек Штепанек (второй раунд)  Гильермо Кориа (четвёртый раунд)  Мариано Пуэрта (первый раунд)  Давид Феррер (первый раунд)''

<ol start="18">
 Давид Налбандян (Четвертьфинал)
 Томми Хаас (Первый раунд)
 Иван Любичич (Первый раунд)
 Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
 Доминик Хрбаты (Второй раунд)
 Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
 Тэйлор Дент (Четвёртый раунд)
 Николас Кифер (Третий раунд)
 Фелисиано Лопес (Четвертьфинал)
 Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
 Иржи Новак (Третий раунд)
 Николас Массу (Второй раунд)
 Робин Сёдерлинг (Первый раунд)
 Михаил Южный (Четвёртый раунд)
 Филиппо Воландри (Первый раунд)
 Оливье Рохус (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые